Новоясеневская — автостанция в Москве, обслуживающая междугородние и международные рейсы. Расположена в районе Ясенево Юго-Западного административного округа на четной стороне Новоясеневского тупика, рядом со станциями метро «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Открыта в 2011 году.

Описание 
Ежедневно от автостанции отправляются междугородные и международные автобусы в крупные города России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении. Автостанция «Новоясеневская» обслуживает до 50 автобусных рейсов в день.

Адрес вокзала 
 117463, г. Москва, — ЮЗАО, , Новоясеневский тупик, вл.4

Примечания

Ссылки 
 Автостанция «Новоясеневская».

Автостанции и автовокзалы России
Вокзалы Москвы
Ясенево